Терское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Терское сельское поселение — входит в Мичуринский район Тамбовской области
 Терское сельское поселение — входит в Моздокский район Северной Осетии
 Терское сельское поселение — входит в Грозненский район Чечни.